Banderoll kan syfta på:

 Banderoll (plakat) – bandformat textplakat använt vid demonstrationer
 Banderoll (uniformsdetalj) – prydnad på uniformsmössor i form av flätade snören
 Banderoll (vimpel) – smal lång vimpel på en lansspets
 Banderoll (papper) – pappersremsa med reklamtext eller kontrollstämpel runt en trycksak